Мартон Пол Чокаш (, ) је новозеландски глумац, рођен 30. јуна 1966. године у Инверкаргилу (Нови Зеланд).

Филмографија 

|-
| 2021. || Последњи двобој || -{The Last Duel}- || Crespin
|-
| 2014. || Праведник || -{The Equalizer}- || Nicolai "Teddy" Itchenko
|-
| 2014. || Град греха: Убиства вредна || -{Sin City: A Dame to Kill For}- || Damien Lord
|-
| 2014. || Чудесни Спајдермен 2 || -{The Amazing Spider-Man 2}- || Dr. Ashley Kafka
|-
| 2014. || Ноје || -{Noah}- || Lamech
|-
| 2010. || Алиса у земљи чуда || -{Alice in Wonderland}- || Charles Kingsleigh
|-
| 2007. || || -{Romulus, My Father (film)}- || Hora
|-
| 2005. || || Æon Flux (film) || Trevor Goodchild
|-
| 2005. || Небеско краљевство || Kingdom of Heaven || Guy de Lusignan
|-
| 2005. || || -{The Great Raid}- || Captain Redding
|-
| 2005. || || -{Asylum}- || Edgar
|-
| 2004. || Борнова надмоћ || -{The Bourne Supremacy}- || Jarda
|-
| 2004. || || -{Evilenko}- || Vadim Timurovic Lesiev
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља || The Lord of the Rings: The Return of the King || Celeborn
|-
| 2003. || Мрежа времена || -{Timeline}- || Sir William De Kere/ William Decker
|-
| 2003. || || -{Kangaroo Jack}- || Mr. Smith
|-
| 2002. || || -{Garage Days}- || Shad Kern
|-
| 2002. || || -{xXx}- || Yorgi
|-
| 2002. || Звездани ратови — епизода II: Напад клонова || Star Wars Episode II: Attack of the Clones || Poggle the Lesser
|-
| 2001. || Господар прстенова: Дружина прстена || The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring || Celeborn
|-
| 2001. || Рајн || -{Rain}- || Cady
|-
| 2001. || || -{Cleopatra 2525}- || Krider (ep "No Thanks For The Memories")
|-
| 2001. || || -{The Farm}- || Adrian Beckett (mini series)
|-
| 2000. || || -{The Lost World}- || Kenner (ep "Tourist Season")
|-
| 2000. || || -{The Monkey's Mask}- || Nick Maitland
|-
| 2000. || || -{Beastmaster}- || Qord (eps "Revelations", "Rescue" & "Golden Phoenix")
|-
| 2000. || || -{The Three Stooges}- || Ted Healy (mini series)
|-
| 2000. || || -{Farscape}- || Br'Nee (ep "Bone to be Wild")
|-
| 2000. || || -{Accidents (short)}- || Chug
|-
| 1999. || || -{Water Rats}- || Robert Tremain (ep "Shark Bait")
|-
| 1999. || || -{Wildside}- || Larry Lodans (ep #2.18)
|-
| 1999. || || -{All Saints}- || Brother Thomas (ep "More Things in Heaven & Earth")
|-
| 1999. || || -{Halifax f.p.}- || John Garth (ep "Swimming with the Sharks")
|-
| 1998. || || -{Hurrah (otherwise known as Heaven Sent)}- || Raoul
|-
| 1996. || || -{Broken English}- || Darko
|-
| 1996. || || -{Hercules: The Legendary Journeys}- || Tarlus (ep "Promises")
|-
| 1996. || || -{Chicken}- || ...
|-
| 1995. || || -{Twilight of the Gods}- || Soldier (short film)
|-
| 1997 — 2001 || Ксена: Принцеза ратница || Xena: Warrior Princess || Krafstar, Borias/Belach
|-
| 1994. || || -{A Game With No Rules (short)}- || Kane
|-
| 1994. || || -{Jack Brown Genius}- || Dennis
|-
| 1993 — 1994 || || -{Shortland Street}- || Dr. Leonard Rossi-Dodds
|-
| 1992. || || -{The Ray Bradbury Theater}- || Sid (ep "By The Numbers")
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1966.
Новозеландски глумци
Глумци у трилогији Господара прстенова
Глумци у Ратовима звезда